Пассава́н-сюр-Лейо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 90 км на схід від Нанта, 45 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 132,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пассаван-сюр-Лейон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пассаван-сюр-Лейон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара